Japan Open (badminton)
 Japan Open (golf)
 ATP-toernooi van Tokio, een tennistoernooi voor mannen
 WTA-toernooi van Japan, een voormalig tennistoernooi voor vrouwen
 Japan Open (darts)